Indonesië
 Tarik (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Tarik (plaats), een plaats in het regentschap Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Station Tarik, een spoorwegstation in de provincie Oost-Java
Anders
 Tarik (voornaam), een Arabische mannenvoornaam
 Tarik (rapper), een Rotterdamse rapper